Stanisław Szembek (zm. 1603) –  kupiec i rajca krakowski, wójt kielecki
 Stanisław Szembek (zm. 1676) – burgrabia krakowski
 Stanisław Szembek (1650–1721) – prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński, biskup kujawski, biskup sufragan krakowski
 Stanisław Szembek (zm. 1735) – chorąży sandomierski, cześnik lubelski, starosta lelowski
 Stanisław Feliks Szembek (1849–1891) – polski malarz